Летняя Универсиада 1963 — III летняя Универсиада, проходившая в Порту-Алегри (Бразилия) с 30 августа по 8 сентября 1963 года на стадионе Олимпико Монументал. В соревновании участвовали 713 спортсменов из 27 стран.

Универсиада стала первым международным соревнованием, которое состоялось в Южной Америке.

Виды спорта на летней Универсиаде 1963 
В ходе Универсиады проводились соревнования по 9 видам спорта.

Баскетбол Водное поло ВолейболЛёгкая атлетикаПлаваниеПрыжки в водуСпортивная гимнастикаТеннисФехтование

Медальный зачёт 

|-
||1||align=left||| 19 ||12|| 3 ||34
|-
||2||align=left||| 18 ||13 ||6|| 37
|-
||3||align=left||| 10||  11 ||14 ||34
|-
||4||align=left|||9 ||3 ||6 ||18
|-
||5||align=left||| 4|| 6|| 3 ||13
|-
||6||align=left||| 3 ||5 ||10|| 18
|-
||7||align=left||| 2|| 1 ||0 || 3
|- bgcolor=ccccff
||8||align=left||| 2|| 0|| 9|| 11
|-
||9||align=left||| 1 ||6 ||3 ||10
|-
||10||align=left||| 1 ||2|| 5|| 8
|-
||11||align=left||| 1 ||2|| 0|| 3
|-
||12||align=left|||0 ||1 ||2|| 3
|-
||12||align=left|||0 ||1 ||2|| 3
|-
||14||align=left||| 0 ||1 ||1|| 2
|-
||14||align=left||| 0 ||1 ||1|| 2
|-
||16||align=left||| 0 ||1 ||0|| 1
|-
||16||align=left||| 0 ||1|| 0|| 1
|-
||18||align=left||| 0 ||0|| 1|| 1
|-
||18||align=left||| 0 ||0 ||1|| 1
|-
||18||align=left||| 0|| 0 ||1 ||1
|-
||18||align=left||| 0 ||0 ||1 ||1
|}

Ссылки 
 История и развитие Универсиады
 История универсиад — сайт FISU